Сму́ров — русская фамилия.

Известные носители 
 Смуров, Александр Антонович (1884—1937) — учёный в области электротехники .
 Смуров, Анатолий Николаевич (08.11.1914—2007) — руководитель НИИ противопожарной обороны (Академии государственной противопожарной службы МЧС России), генерал-майор внутренней службы
 Смуров, Георгий Владимирович (род. 1983) — российский футболист, нападающий.
 Смуров, Павел Владимирович (род. 1979) — российский футболист, полузащитник.
 Смуров, Павел (род. 19XX) — российский хозяйственный деятель.
 Смуров, Николай Васильевич (1924—1997) — директор-градостроитель прядильно-ткацкой фабрики имени Я. М. Свердлова в городе Камешково Владимирской области.
 Смуров, Фёдор Филиппович (1830—не ранее 1861) — поэт-самоучка.